Виктор Макси́мов:
 Максимов, Виктор Владимирович (род. 1951) — украинский военачальник, адмирал. Командующий Военно-морскими силами Украины.
 Максимов, Виктор Григорьевич (1942—2005) — русский поэт, прозаик и переводчик.
 Максимов, Виктор Иванович (1926—2012) — тренер-общественник по тяжёлой атлетике и гиревому спорту, отличник физической культуры и спорта.